Това е пълната дискография на рок групата Toto. През годините, те са издали 13 студийни албума, 4 концертни албума, 5 компилации и 45 сингъла.

Албуми

Студийни албуми

Концертни албуми

Компилации

Саундтрак

Сингли

Източници

Външни препратки 
 Официална ТОТО дискография
 Български фен-сайт на група ТОТО

Дискографии на американски изпълнители